Ателла () — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчинена административному центру Потенца.

Население составляет 3885 человек, плотность населения составляет 44 чел./км². Занимает площадь 88 км². Почтовый индекс — 85020. Телефонный код — 0972.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и святой Вит, празднование 15 июня.